

Patronyme 

 Pierre Derangère (1863-1930), homme politique français
 Grégori Dérangère (1971- ), acteur français

Homonymie
Homonymie de patronyme